Hinterberger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Hinterberger (* 1982), deutscher Wakeboard-Profi
 Ernst Hinterberger (1931–2012), österreichischer Schriftsteller
 Florian Hinterberger (* 1958), deutscher Fußballspieler und Trainer
 Hugo Hinterberger (1868–1943), österreichischer Fotograf und Hochschullehrer, Lektor für Fotografie an der Universität Wien
 Kevin Hinterberger (* 1993), österreichischer Fußballspieler
 Kurt Hinterberger (um 1928–2011), deutscher Graphiker und Hochschullehrer
 Marcus Hinterberger (* 2000), österreichischer Musiker und Satiriker
 Marlene Hinterberger (?), deutsche Organistin und Musikprofessorin
 Monika Hinterberger (1962–2018), österreichische, freischaffende Künstlerin
 Norbert W. Hinterberger (* 1949), österreichischer Künstler
 Peter Trenk-Hinterberger (* 1943), deutscher Jurist
 Raphaela Hinterberger (* 1984), deutsche Schauspielerin, Sängerin und Synchronsprecherin
 Thilo Hinterberger (?), deutscher Physiker und Künstler

Siehe auch:
 Hinterberg